Ка́рло Гла́сберген (; ) —— нидерландский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

В составе мужской сборной Нидерландов — участник чемпионатов мира  и .

Достижения 
 На  получил приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство».

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 2017 Spotlight on: Netherlands | Ford World Men’s Curling Championship | EYE OPENER – SUNDAY, APRIL 2, 2017 (page 7)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов